Дже́ффри Уи́льям Мо́нсон (; ), более известный как Джефф Монсон () — американский и российский актёр и спортсмен. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Тренируется в American Top Team.

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» с 9 сентября 2018 года.

Биография

Начало 
Обучаясь в школе и университете, Монсон занимался борьбой и принимал участие в различных региональных соревнованиях. В дальнейшем он переключился на грэпплинг, где впоследствии и достиг выдающихся результатов.

Первые 8 лет: путь наверх 
В смешанных боевых единоборствах 26-летний Джефф дебютировал в ноябре 1997 года. Первоначально карьера Монсона складывалась не слишком удачно. Не очень яркий послужной список молодого бойца скрасила громкая победа на чемпионате мира по грэпплингу по версии ADCC, что позволило Джеффу подписать контракт с одной из ведущих мировых организаций смешанных единоборств UFC. Однако, проиграв два из трёх проведённых боёв Монсон отправился набираться опыта на менее престижных турнирах.

Как оказалось, одного лишь мастерства в грэпплинге для успехов в смешанных единоборствах в 2000-х годах уже не хватало. Монсон всё больше уделял внимание ударной технике, в 2004 году он даже провёл три поединка по боксу на профессиональном ринге (два выиграл, один завершился в ничью). Начиная с июля 2003 года на протяжении двух с половиной лет Джефф выиграл 13 поединков подряд, завоевав чемпионские титулы в ряде второстепенных организаций (CWFC, SportFight и XFC). Достигнутые успехи позволили Монсону вернуться в UFC в феврале 2006 года.

В высшей лиге 
Одержав победу над Брэнденом Ли Хинклом, Джефф в апреле 2006 года вышел на бой с бразильцем Марсью Крусом. Крус, трёхкратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и чемпион мира по грэпплингу по версии ADCC, двумя месяцами ранее сенсационно победил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира и воспринимался многими как новая суперзвезда. Однако Монсон оказался сильнее, что во многом объяснялось его большим опытом выступлений в смешанных единоборствах.

Одержав третью со времени возвращения в UFC победу (над Энтони Перошем), Джефф в ноябре 2006 года получил возможность биться за титул чемпиона в бою с Тимом Сильвией. Тем не менее, планка оказалась для Монсона недосягаемой — в пятираундовом поединке решением судей победа досталась действующему чемпиону.

После неудачи в титульном бою Джефф принял решение перейти из UFC во вторую крупнейшую в мире организацию — Pride FC, где в дебютном поединке в апреле 2007 года одержал верх над сильным японским бойцом Кадзуюки Фудзитой. Однако вскоре после этого Pride FC прекратила своё существование, в связи с чем Монсон вновь вернулся к выступлениям в организациях меньшего калибра.

2007—2011 годы 
На протяжении четырёх лет Джефф занимал нишу опытного опасного бойца высокого уровня, которому, однако, уже не было места в «высшей лиге». Он по-прежнему добивался успеха в поединках с бойцами выше среднего уровня, вроде Роя Нельсона, Тони Лопеса или Маро Перака, либо с потерявшими былую форму знаменитыми ветеранами — Марком Керром, Рикко Родригесом, Сергеем Харитоновым (этот бой принёс Монсону наибольшую популярность). Однако поражения от Джоша Барнетта, проспектов Дэниела Кормье и Шамиля Абдурахимова, а также переживавшего упадок, но оказавшегося крайне неудобным для Джеффа, Педру Риззу доказывали тщетность некогда имевших место чемпионских амбиций. В то же время в мире грэпплинга Монсон оставался выдающейся фигурой, хотя и не выступал уже в знаменитой федерации ADCC, предпочитая менее конкурентную FILA.

К осени 2011 года 40-летний Монсон имел за плечами более 50 поединков за 14 лет.

2012 — н. в. 
22 марта 2013 года Джефф Монсон заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство Российской Федерации.

7 сентября 2014 года Джефф вышел на ринг под гимн «Вставай, Донбасс».

20 ноября 2015 года на турнире, в котором выступал Монсон, было объявлено, что он получил российское гражданство, однако позднее выяснилось, что это оказалось пиар-ходом.

Сам Джефф прокомментировал это так:
Они поторопились просто, я вышел на бой в майке с надписью: «Я россиянин», но я имел в виду, что внутри я себя русским чувствую. А официального паспорта нет ещё, я жду подписи пока.

Российское гражданство было одобрено в декабре 2015 года и предоставлено Указом Президента России Владимира Путина 28 мая 2018 года.

В начале 2016 года получил приглашение на участие в проекте Шоу «Танцы со звёздами» в паре с актрисой Марией Смольниковой.

10 сентября 2016 года получил гражданство Луганской Народной Республики.
Также был награждён медалью МВД ЛНР «За содействие органам внутренних дел».
6 октября 2016 года на турнире смешанных единоборств OFS-9 «Битва в Абхазии» получил звание почётного гражданина республики Абхазия.

По состоянию на лето 2018 года работает тренером по физической подготовке в АНО «Спортивный клуб „Зоркий“». Является партнёром алтайского бизнесмена Владимира Кутьева.

15 февраля 2023 года Джефф Монсон заявил о том, что принял решение отказаться от американского гражданства. «Я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт», — цитирует слова Монсона "Матч ТВ".

Убеждения 

Джефф Монсон сказал в интервью: «Я анархист, тот, кто хочет покончить с классовой иерархией в обществе и теми институтами, что порождают это неравенство». Джефф состоит в ИРМ, его спонсирует AK Press, и у него несколько тематических татуировок на теле, среди которых (на правом плече) — русские слова «свобода» и «солидарность», изображение серпа и молота на левой голени, а также красно-чёрная звезда на груди — символ анархо-коммунизма. Одну из своих татуировок Монсон сделал в Оренбурге в 2014 году.

14 января 2009 года в Вашингтоне Монсона обвинили в злоумышленном причинении вреда имуществу первой степени за то, что он совершил акт вандализма, нарисовав краской символы анархии и мира, а также сделав надписи «нет нищете» и «нет войне» на колоннах Капитолия. Ордер выдал верховный судья округа Терстон, когда фотографии Монсона, рисующего баллончиком, появились в журнале «ESPN». 29 июля 2009 года Монсон признал вину и получил 90 дней тюремного заключения и 21 894 доллара штрафа.

Весной 2016 года Джефф заявил, что желает вступить в КПРФ, отметив: «Как ярый приверженец коммунистической мысли я уверен, что социализм — это единственный путь к мирному существованию человечества».

В июне 2018 года Монсон прошёл праймериз «Единой России» и получил возможность выдвинуться в городской совет Красногорска. На выборах, прошедших 9 сентября 2018 года, избран депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск. Избран по единому избирательному округу. На октябрь 2018 года информация о времени и месте приёма избирателей депутатом Монсоном Джеффри Уильямом отсутствовала.

В марте 2022 года раскритиковал обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам по поводу вторжения России на Украину (в котором последний обвинил российскую власть в агрессии и дезинформации населения), напомнив о несоблюдении договорённости нерасширения НАТО на восток, а также о том, что боевые действия в Донбассе и на Украине начались ещё в 2014 году.

Проекты вне спорта 
В 2016 году Джефф Монсон принимал участие как актер в съемках российского исторического фильма-драмы «Александр Пересвет — Куликово эхо», где сыграл роль русского боярина.

Монсон планирует снять фильм о Донецкой и Луганской народных республиках и рассказать, что «эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта».

Бои на профессиональном ринге

Ноябрь 2011 
20 ноября 2011 года в Москве состоялся бой между Джеффом Монсоном и Фёдором Емельяненко. По итогам трёх раундов победу по очкам одержал Фёдор. По утверждению пресс-секретаря премьер-министра России, после боя зрители «угугукали» на выходящего из зала Монсона. Ряд СМИ и очевидцы указывают, что негативная реакция и свист были направлены не на Монсона, а на находившегося в тот момент на ринге Владимира Путина.

Июнь 2012 
21 июня 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся бой между Джеффом Монсоном и Денисом Комкиным. Монсон одержал победу удушающим приёмом («север-юг»).

Обратил на себя внимание также тот факт, что Монсон, гражданин США, вышел на бой под Гимн СССР.

Ноябрь 2012 
15 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся бой между Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко. Монсон одержал победу удушающим приёмом («север-юг») на четвёртой минуте второго раунда. Сразу после боя, ещё находясь на ринге, Александр Емельяненко заявил, что хочет провести ещё один бой с Джеффом Монсоном. Монсон ответил неопределённо, сказав, что уважает русских людей.

Будучи верен своему обычаю удивлять, на этот раз Монсон вышел на бой под песню российской группы «Любэ» — «Комбат», заслужив аплодисменты зрителей.

Июнь 2013 
8 июня 2013 года в Ингушетии состоялся бой между Джеффом Монсоном и российским спортсменом из Дагестана Магомедом Маликовым, известным своими победами над Александром Емельяненко и Алексеем Олейником. Бой был остановлен во втором раунде по решению врачей из-за рассечения у Джеффа Монсона. Таким образом, победа была присуждена Магомеду Маликову.
Стоит отметить, что ряд вопросов вызвала организация турнира. Так, в конце первого раунда, Монсон, находясь сверху, через руку провёл захват шеи российского спортсмена, в этот момент на таймере оставалось 16 секунд до окончания раунда. Через 2 секунды таймер исчез с экрана, ещё через 6 секунд прозвучал гонг. Таким образом, раунд был остановлен на 8 секунд раньше, чем требовали правила. Учитывая позицию бойцов на момент остановки, следует отметить, что это время могло изменить ход и результат поединка. На следующий день команда Монсона подала апелляцию на пересмотр результата боя, на следующих основаниях:
1. В тот момент, когда Джефф начал душить Маликова, прозвучал гонг означающий конец раунда, невзирая на то, что на самом деле до конца раунда было ещё 8 секунд, что есть грубейшее нарушение регламента.
2. Врачи должны останавливать бой в случае если сечка даёт обильное кровотечение, которое не удаётся остановить. Рассечение Монсона успешно замазали в начале первого раунда. В момент остановки боя сечка Монсона не кровоточила, что делает решение медиков о снятии спортсмена некорректным.

20 июня в Харькове состоялось шоу Оплот, в главном поединке которого встречались Алексей Олейник и Джефф Монсон. На протяжении всего поединка Олейник выглядел предпочтительнее своего противника. Ближе к концу второго раунда Алексей потряс Джеффа несколькими ударами в стойке, в результате чего Монсон оказался на полу. Олейнику удалось занять позицию сзади противника и провести удушающий приём. Это был второй бой для Джеффа меньше чем за две недели.

Сентябрь 2013 
16 сентября в Санкт-Петербурге в турнире «Новая История» серии «Колизей» Джефф Монсон принял участие в выставочном бою по правилам спортивного самбо против уже известного ему бойца из Санкт-Петербурга Дениса Комкина. Джефф Монсон победил россиянина разделённым решением судей по итогам трёх раундов.

Октябрь 2013 
20 октября Джефф принял участие в турнире Challenge 42 под эгидой компании M-1 Global против олимпийского чемпиона по дзюдо Сатоси Исии (Япония), известного также благодаря поединку с Фёдором Емельяненко. Сатоси Исии победил Монсона по очкам.

Декабрь 2015 
Джефф Монсон, впервые выступавший под флагом России, вышел на бой против 23-летнего камерунца Дональда Нджатаху в титульном бое по версии Mix-Fight-Combat. Поединок, прошедший на "Арене-Химки", не продлился и полного раунда. Камерунец одержал победу нокаутом в 1 раунде над 44-летним Джеффом. Нджатах двигался вокруг своего соперника, а затем выбросил мощный удар справа, после которого Монсон упал лицом вниз, и рефери сразу же остановил поединок.

Март 2016 
Джефф Монсон (59-25-1) победил своим удушающим коронным приемом "север-юг" в первом раунде 27-летнего Антона Лоткова (1-1) на турнире Fight Stars 2 в Балаково Саратовской области. Это была его первая победа под российским флагом.

Май 2016 
В мае 2016 года состоялся бой 45-летнего Джеффа Монсона против молодого российского бойца — Ивана Штыркова. Бой завершился спустя полминуты после начала, победой Штыркова болевым приёмом. Спустя три дня после боя Монсон заявил, что организаторы боя повели себя нечестно. По его словам, он не мог драться в полную силу из-за травмы бицепса, и заранее предупредил об этом организаторов. Однако по их настоянию Монсон согласился выйти на ринг, но провести лишь показательный бой.

Октябрь 2016 
10 октября Джефф Монсон выиграл поединок по грэплингу у американца Шеннона Ритча, прошедший в Невинномысске. Монсон вышел на ринг с российским флагом под песню "Ты неси меня, река". Примерно в середине поединка в один десятиминутный раунд Монсон провел болевой прием на руку Ритчу, после чего тот сдался. Монсон вышел на ринг с российским флагом под песню "Ты неси меня, река". После боя Монсон выразил благодарность организаторам и признался в любви России. Его соперник Шеннон Ритч является шестикратным чемпионом мира по ММА и провел более 200 боев по ММА

На турнире «Industrials. Battle in Belgorod», проходившем в городе 22 октября, состоялся поединок – боец и ринг-анонсер Алекс Кардо 1-2 против Джеффа Монсона. С началом боя Алекс по прозвищу «Бизон» пару раз попытался накинуться на «Снеговика», но безрезультатно. Во втором раунде Джефф перевёл бой в партер и там уже воспользовался своим коронным приёмом «север-юг». Судья вынужден был остановить поединок

Октябрь 2022 
29 октября 2022 года в Хабаровске состоялся турнир промоушена Draka, в главном поединке которого встретились два ветерана — Джефф Монсон сразился с Александром Ильясовым 3-2. Согласно Sherdog, его последний поединок прошел в ноябре 2012-го. Бой начался, но закончился очень быстро, во втором раунде. Монсон попробовал опрокинуть Ильясова, схватив за ногу, но Александр выпутался, отскочив назад, после чего ударил ногой противника и попал в челюсть. Удар был запрещенный, и тот не смог продолжить встречу. С ринга его уже унесли на носилках. Сам бой признали несостоявшимся.

Бои на голых кулаках и по другим правилам 
Джефф Монсон проиграл россиянину Александру Емельяненко в бою на голых кулаках на турнире «Россия против США», который прошел в Москве 23 февраля 2022 года. Поединок продлился три раунда по две минуты. Судьи единогласным решением отдали победу 40-летнему Емельяненко. 51-летний американец получил серьезные поверждения лица во время боя. В первом раунде он побывал в нокдауне, но смог продолжить поединок и довести его до конца. После поражения Монсон признался, что его соперник был лучше в этом бою. Также он поблагодарил российских болельщиков. Напомним, ранее бойцы уже встречались в ноябре 2012 года. Тогда по правилам MMA Александр проиграл Джеффу во 2-м раунде.

Титулы и достижения 
 2012 Чемпионат мира по грэпплингу FILA (без ги)  +100 кг
 2009 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC  +99 кг
 2008 Чемпионат мира по грэпплингу FILA (без ги)  125 кг
 2007 Чемпионат мира по грэпплингу FILA (без ги)  125 кг
 2007 Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу (без ги)  Откр.
 2007 Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу (без ги)  +97,5 кг
 2005 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC  +99 кг
 2001 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC  +99 кг
 2000 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC  99 кг
 1999 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC  99 кг

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align="center"|60-26-1
| Шеннон Ритч
|Болевым приёмом
|A-FIGHT
|9 октября 2016
|align="center"|1
|align="center"|6:10
| Невинномысск, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|59-26-1
| Иван Штырков
|Болевым приёмом
|Titov Boxing Promotion — Monson vs. Shtyrkov
|6 мая 2016
|align="center"|1
|align="center"|0:31
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|59-25-1
| Антон Лотков
|Удушающим приёмом «север-юг»
|Fight Star — Battle of Heavyweights
|19 марта 2016
|align="center"|1
|align="center"|1:45
| Балаково, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|58-25-1
| Дональд Нжатах
|Нокаутом
|MFC — Mix Fight Combat
|25 декабря 2015
|align="center"|1
|align="center"|0:50
| Химки, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|58-24-1
| Константин Скреля
|Удушающим приёмом
|OFS: Octagon Fighting Sensation 6
|20 ноября 2015
|align="center"|1
|align="center"|2:13
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|57-24-1
| Николай Савилов
|Дисквалификация соперника (soccer kick после гонга)
|Shield-Peresvet Challenge 3
|26 сентября 2015
|align="center"|1
|align="center"|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|56-24-1
| Замирбек Сыргабаев
|Единогласное решение
|JFC: Jashkuch Fighting Championship
|19 сентября 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Бишкек, Кыргызстан
|
|-
|Победа
|align="center"|56-23-1
| Денис Комкин
|Единогласное решение
|Fightspirit Championship-2
|06 сентября 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Колпино, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|55-23-1
| Евгений Ерохин
|Технический нокаут (удары)
|Кубок мэра
|06 июня 2015
|align="center"|2
|align="center"|4:43
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|55-22-1
| Евгений Егембердиев
|Единогласное решение
|Alash Pride
|30 апреля 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Астана, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align="center"|55-21-1
| Ди Джей Линдерман
|Технический нокаут (удары)
|Fight Time 24 — MMA kings
|03 апреля 2015
|align="center"|5
|align="center"|1:42
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Победа
|align="center"|55-20-1
| Александр Столяров
|Удушающим приёмом
|OFS — Octagon Fighting Sensation 3
|28 февраля 2015
|align="center"|3
|align="center"|4:29
| Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|54-20-1
| Владимир Непочатов
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|OC — Oplot Challenge 108
|21 февраля 2015
|align="center"|1
|align="center"|2:40
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|53-20-1
| Илья Щеглов
|Удушающим приёмом
|Великий бой на Алтае (Altay Great Battle)
|28 ноября 2014
|align="center"|2
|align="center"|3:54
| Барнаул, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|52-20-1
| Евгений Быков
|Удушающим приёмом
|Бойцовское шоу «Гладиатор»
|22 ноября 2014
|align="center"|1
|align="center"|1:16
| Троицк, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|51-20-1
| Михаил Шейн
|Удушающим приёмом
|Fight Stars: Битва на Суре — 2
|
|align="center"|2
|align="center"|4:05
| Пенза, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|50-20-1
| Дмитрий Титков
|Единогласное решение
|Fight Star
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Саранск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|50-19-1
| Кевин Брукс
|Удушающим приёмом «север-юг»
|Fight Time Promotions — Fight Time 20
|
|align="center"|1
|align="center"|1:08
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|49-19-1
| Шабан Ка
|Технический нокаут (удары)
|M-1 Challenge 47
|
|align="center"|1
|align="center"|1:31
| Оренбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|49-18-1
| Шахмарал Джетписов
|Нокаутом
|Diamond Fight — Дружба
|
|align="center"|3
|align="center"|3:48
| Алматы, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align="center"|49-17-1
| Майк Хейз
|Технический нокаут (удары)
|CWC 9 — Cage Warrior Combat 9
|
|align="center"|3
|align="center"|1:21
| Кент, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|49-16-1
| Сатоси Исии
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 42
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|49-15-1
| Алексей Олейник
|Удушающим приёмом
|Oplot Challenge 67
|
|align="center"|2
|align="center"|3:28
| Харьков, Украина
|
|-
|Поражение
|align="center"|49-14-1
| Магомед Маликов
|Травма (TKO)
|M-1 Challenge 40
|
|align="center"|2
|align="center"|2:58
| Джейрах,Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|49-13-1
| Дражен Форгач
|Травма (TKO)
|Strength & Honor Championship 7
|
|align="center"|2
|align="center"|0:58
| Женева, Швейцария
|
|-
|Победа
|align="center"|48-13-1
| Канг Донг Гук
|Единогласное решение
|Road FC 10
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Пусан, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align="center"|47-13-1
| Александр Емельяненко
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|M-1 Challenge 35
|
|align="center"|2
|align="center"|3:17
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|46-13-1
| Денис Комкин
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|M-1 Global: Fedor vs. Rizzo
|
|align="center"|1
|align="center"|1:58
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|45-13-1
| Джим Йорк
|Единогласное решение
|CFC 21 — Cage Fighting Championship 21
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Сидней, Австралия
|
|-
|Ничья
|align="center"|44-13-1
| Шабан Ка
|Ничья
|100 % Fight 11 — Explosion
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Париж, Франция
|
|-
|Победа
|align="center"|44-13
| Алексей Олейник
|Раздельное решением судей
|M-1 Challenge 31
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|43-13
| Фёдор Емельяненко
|Единогласное решение
|M-1 Global: Fedor vs. Monson
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|43-12
| Пол Тэйлор
|Удушающим приёмом
|Sprawl n Brawl 8: Return of the Cyborg
|
|align="center"|1
|align="center"|4:20
| Эдгбастон, Англия
|
|-
|Поражение
|align="center"|42-12
| Дэниел Кормье
|Единогласное решение
|Strikeforce: Overeem vs. Werdum
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Даллас, США
|
|-
|Победа
|align="center"|42-11
| Маро Перак
|Единогласное решение
|Strength & Honor Championship 4: Monson vs. Perak
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Женева, Швейцария
|
|-
|Победа
|align="center"|41-11
| Тони Лопес
|Единогласное решение
|Fight Time 4: MMA Heavyweight Explosion
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Победа
|align="center"|40-11
| Ли Мейн
|Удушающим приёмом («гильотина»)
|Cage Fighting Manitoba 1
|
|align="center"|1
|align="center"|3:31
| Виннипег, Канада
|
|-
|Победа
|align="center"|39-11
| Сергей Шеметов
|Удушающим приёмом
|Israel FC: Genesis
|
|align="center"|1
|align="center"|4:09
| Тель-Авив, Израиль
|
|-
|Победа
|align="center"|38-11
| Трэвис Фултон
|Удушающим приёмом
|Elite Promotions/Fight Time Promotions: Fight Time 2
|
|align="center"|1
|align="center"|4:40
| Помпано-Бич, США
|
|-
|Победа
|align="center"|37-11
| Дэйв Кили
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|KUMMA: Kings of the North
|
|align="center"|1
|align="center"|1:41
| Ланкашир, Англия
|
|-
|Победа
|align="center"|36-11
| Джейсон Гуида
|Удушающим приёмом
|Elite Promotions/Fight Time Promotions: Fight Time 1
|
|align="center"|2
|align="center"|3:04
| Помпано-Бич, США
|
|-
|Победа
|align="center"|35-11
| Убиратан Мариньо Лима
|Единогласное решение
|Impact FC 1
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Брисбен, Австралия
|
|-
|Поражение
|align="center"|34-11
| Шамиль Абдурахимов
|Единогласное решение
|Abu Dhabi Fighting Championship
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align="center"|34-10
| Трэвис Виуфф
|Раздельное решением судей
|XKL Evolution 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Миннеаполис, США
|
|-
|Победа
|align="center"|34-9
| Франсиско Нонато
|Удушающим приёмом («гильотина»)
|100 % Fight II
|
|align="center"|1
|align="center"|2:27
| Париж, Франция
|
|-
|Победа
|align="center"|33-9
| Джон Браун
|Раздельное решением судей
|5150 Combat League / Xtreme Fighting League: New Year’s Revolution
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Талса, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|32-9
| Педру Риззу
|Единогласное решение
|Bitetti Combat MMA 4
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align="center"|32-8
| Джимми Амбрис
|Удушающим приёмом
|Total Combat 33: Bad Intentions
|
|align="center"|1
|align="center"|1:09
| Мехико, Мексика
|
|-
|Победа
|align="center"|31-8
| Сергей Харитонов
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|Dream 8
|
|align="center"|1
|align="center"|1:42
| Нагоя, Япония
|
|-
|Победа
|align="center"|30-8
| Сергей Маслобоев
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|Cage Wars Championship: Decade
|
|align="center"|2
|align="center"|2:30
| Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|Победа
|align="center"|29-8
| Рой Нельсон
|Единогласное решение
|March Badness
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Пенсакола, США
|
|-
|Победа
|align="center"|28-8
| Рикко Родригес
|Единогласное решение
|MFA: There Will Be Blood
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Нью таун, США
|
|-
|Победа
|align="center"|27-8
| Джимми Амбрис
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|Beatdown: 4 Bears Casino
|
|align="center"|1
|align="center"|1:50
| Нью таун, США
|
|-
|Победа
|align="center"|26-8
| Марк Керр
|Удушающим приёмом
|Vengeance FC
|
|align="center"|1
|align="center"|3:15
| Конкорд, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|25-8
| Джош Барнетт
|Единогласное решение
|World Victory Road Presents: Sengoku 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align="center"|25-7
| Хаким Горэм
|Единогласное решение
|Platinum Fighting Productions: Ring of Fire
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Кесон-Сити, Филиппины
|
|-
|Поражение
|align="center"|24-7
| Педру Риззу
|Технический нокаут (удары)
|Art of War 3
|
|align="center"|3
|align="center"|2:40
| Даллас, США
|
|-
|Победа
|align="center"|24-6
| Кадзуюки Фудзита
|Удушающим приёмом
|Pride 34
|
|align="center"|1
|align="center"|6:37
| Сайтама, Япония
|
|-
|Поражение
|align="center"|23-6
| Тим Сильвия
|Единогласное решение
|UFC 65
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Сакраменто, США
|
|-
|Победа
|align="center"|23-5
| Энтони Перош
|Технический нокаут (удары)
|UFC 61
|
|align="center"|1
|align="center"|2:43
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align="center"|22-5
| Марсио Круз
|Раздельное решением судей
|UFC 59
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align="center"|21-5
| Брэнден Ли Хинкл
|Удушающим приёмом («север-юг») (технически)
|UFC 57
|
|align="center"|1
|align="center"|4:35
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align="center"|20-5
| Марк Эммануэль
|Удушающим приёмом
|Cage Warriors Strike Force 4: Night of Champions 2005
|
|align="center"|1
|align="center"|0:58
| Ковентри, Англия
|
|-
|Победа
|align="center"|19-5
| Девин Коул
|Единогласное решение
|X Fighting Championships: Dome of Destruction 3
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Такома,США
|
|-
|Победа
|align="center"|18-5
| Джей Уайт
|Удушающим приёмом
|SportFight 12: Breakout
|
|align="center"|1
|align="center"|1:21
| Портленд, США
|
|-
|Победа
|align="center"|17-5
| Рич Уилсон
|Болевым приёмом
|Extreme Wars
|
|align="center"|1
|align="center"|1:56
| Гонолулу, США
|
|-
|Победа
|align="center"|16-5
| Тенгиз Тедорадзе
|Удушающим приёмом
|Cage Warriors Fighting Championships: Ultimate Force
|
|align="center"|1
|align="center"|1:59
| Шеффилд, Англия
|
|-
|Победа
|align="center"|15-5
| Джей Уайт
|Травма
|Euphoria MFC: USA vs. the World
|
|align="center"|1
|align="center"|4:07
| Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align="center"|14-5
| Брайан Стромберг
|Удушающим приёмом
|SportFight 8: Justice
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
| Грешам, США
|
|-
|Победа
|align="center"|13-5
| Тенгиз Тедорадзе
|Удушающим приёмом
|Cage Warriors 9
|
|align="center"|1
|align="center"|3:51
| Шеффилд, Англия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-5
| Пэт Стано
|Технический нокаут
|Euphoria MFC: Road to the Titles
|
|align="center"|2
|align="center"|3:11
| Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align="center"|11-5
| Карлос Клейтон
|Единогласное решение
|Absolute Fighting Championships: Brazil 1
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align="center"|10-5
| Дон Ричардс
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|Iron Heart Crown 7: The Crucible
|
|align="center"|2
|align="center"|2:25
| Хаммонд, США
|
|-
|Победа
|align="center"|9-5
| Джо Най
|Удушающим приёмом
|Mass Destruction 12
|
|align="center"|1
|align="center"|3:02
| Таунтон, США
|
|-
|Победа
|align="center"|8-5
| Майк Делэни
|Удушающим приёмом
|AFC 4: Absolute Fighting Championships 4
|
|align="center"|1
|align="center"|4:27
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-5
| Форрест Гриффин
|Единогласное решение
|WEFC 1: Bring it On
|
|align="center"|4
|align="center"|4:20
| Мариетта, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-4
| Рикко Родригес
|Технический нокаут (удары)
|UFC 35
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align="center"|7-3
| Роман Ройтберг
|Удушающим приёмом («север-юг»)
|AMC Pankration: Revenge of the Warriors
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
| Рочестер, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|6-3
| Чак Лидделл
|Единогласное решение
|UFC 29
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2
| Тим Лэджкик
|Единогласное решение
|UFC 27
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Новый Орлеан, США
|
|-
|Победа
|align="center"|5-2
| Роберт Гилстрап
|Единогласное решение
|AMC Pankration: Return of the Gladiators 1
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Рочестер, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|4-2
| Дэвид Дод
|Болевым приёмом
|Extreme Challenge 23
|
|align="center"|1
|align="center"|0:46
| Индианаполис, США
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Роджер Неф
|Единогласное решение
|Ultimate Ring Challenge
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Уэнатчи, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|3-1
| Томас Сауэр
|Удушающим приёмом
|Extreme Challenge 20
|
|align="center"|1
|align="center"|3:47
| Давенпорт, США
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Джон Ренфро
|Сдача в результате ударов
|Ultimate Warrior Challenge
|
|align="center"|1
|align="center"|2:45
| Ванкувер, Канада
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Сай Кросс
|Удушающим приёмом
|United Full Contact Federation: Night of Champions
|
|align="center"|1
|align="center"|3:47
| Линвуд, США
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Лютер Норберг
|Единогласное решение
|United Full Contact Federation: Gladiators
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Неизвестно
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Биография Джеффри Монсона
 Миронова, Ксения. Из анархистов в единороссы. Как американский боец Джефф Монсон пришел к российской партии власти // Коммерсантъ, 15.08.2018

Анархисты США
Анархо-коммунисты
Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Депутаты Совета депутатов городского округа Красногорск
Натурализованные граждане России
Выпускники Миннесотского университета в Дулуте